Příjmení Krajča nosí více významných osobností:

 Božena Vrbatová-Krajčová (1916–2011) – česká akrobatická pilotka
 Ladislav Krajča (* 1963) – český učitel a ilustrátor
 Milan Krajča (* 1983) – český politik
 Stanislav Krajča (* 1943) – český fotbalista

Česká příjmení